Swift Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Swift Creek Township (Pitt County, North Carolina)
 Swift Creek Township (Wake County, North Carolina)